Спи́сок аэропо́ртов Арме́нии отсортирован по городу расположения.

Аэропорты 
Аэропорты, выделенные жирным шрифтом, имеют регулярные рейсы.

Кроме перечисленных, малые аэропорты расположены также в городах Капан (закрыт в годы карабахской войны, ныне восстанавливается), Мегри, Сисиан, Джермук и Берд (закрыт в годы карабахской войны, расположен слишком близко к границе с Азербайджаном), а также незавершенная взлетно-посадочная полоса в Варденисе.

Армения
Аэропорты Армении